

Cinema
I racconti del terrore (Tales of Terror) – film statunitense del 1962 diretto da Roger Corman
Tales of Terror – titolo alternativo del film Trilogia del terrore del 1975
Kaidan Shin Mimibukuro: Gekijô-ban o Tales of Terror – film giapponese a segmenti del 2004 diretto da vari registi

Musica
Tales of Terror – gruppo hardcore punk statunitense
Tales of Terror – album dei Tales of Terror del 1984
Tales of Terror – album degli Stormwitch del 1985
Tales of Terror – album degli Hallows Eve del 1985